Kinsley hace referencia a:

 Kinsley (Kansas), Estados Unidos
 Kinsley (Yorkshire del Oeste), Inglaterra